Donald A. Martin
 Donald Martin (hokeista na trawie)
 Donald Martin (scenarzysta)
 Donald Martin Stewart